Garland har flera betydelser:
 Garland, Texas, stad i Texas, USA
 Garland, Tennessee, ort i Tennesee, USA
 Garland, Wyoming, ort i Park County, Wyoming, USA

Personer
 Alex Garland (född 1970), brittisk författare
 Augustus Hill Garland (1832–1899), amerikansk jurist och politiker, guvernör i Arkansas, justitieminister
 Billy Garland (1918–1960), amerikansk gitarrist, sångare och låtskrivare
 Charles Garland (1898–1971), amerikanska tennisspelare
 Conor Garland (född 1996), amerikansk ishockeyspelare
 David W. Garland (född 1955), amerikansk sociolog och jurist
 Gabriella Garland (1912–2016)), svensk journalist och radioprogramledare
 Hamlin Garland (1860–1940), amerikansk författare
 Hank Garland (1930–2004), amerikansk gitarrist
 Jan-Erik Garland (1905–1988), svensk sportjournalist och tecknare, känd som "Rit-Ola"
 Judy Garland (1922–1969), amerikansk sångerska och skådespelare
 Maria Garland (1889–1967), dansk skådespelare
 Merrick Garland (född 1952), amerikansk federal domare
 Red Garland (1923–1984), amerikansk jazzpianist
 Sven-Olof Garland  (1914–2005), svensk skolledare och läroboksförfattare

Engelska efternamn
Svenska efternamn